Шева:

 Шева (Шоа) — область в Эфиопии.
 Шева (Шоа) — один из вариантов наименования государства Саба (Современный Йемен).
 Шева — река в Рязанской области.
 Шева — сын Раамы, внук Хуша, правнук Хама, праправнук Ноя.
 Шева — сын Иоктана, внук Евера.
 Шева — один из мифологических персонажей в мифологии коми, воплощение порчи.
 Шева — прозвище украинского футболиста Андрея Шевченко.

Примечания